Caussade ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Caussade (Tarn-et-Garonne), Kleinstadt im Département Tarn-et-Garonne
 Caussade-Rivière, Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées

 Caussade (Huhn), französische Hühnerrasse, siehe Liste von Hühnerrassen

Caussade ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Caussade (* 1952), französischer Rugby-Union-Spieler
 Georges Caussade (1873–1936), französischer Komponist
 Jean-Pierre de Caussade (1675–1751), französischer Jesuit und Autor geistlicher Bücher
 Simone Plé-Caussade (1897–1986), französische Komponistin, Pianistin und Musikpädagogin